

Miejscowości w Polsce 
 Szymanowo – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy 
 Szymanowo – część wsi Węsiory w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Szymanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity 
 Szymanowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg 
 Szymanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Rawicz 
 Szymanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Szymanowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem

Zobacz też 
 Szymanów